Familie Schimek steht für:
 Familie Schimek (Lustspiel), Theaterkomödie von Gustav Kadelburg (1915)

sowie deren Verfilmungen:
 Familie Schimek – Wiener Herzen, deutscher Stummfilm von Alfred Halm (1926)
 Familie Schimek (1935), deutscher Film von E. W. Emo 
 Familie Schimek (1957), österreichischer Film von Georg Jacoby
 Familie Schimel (1966), deutscher Fernsehfilm von Otto Tausig